Мухое́ды — общее название нескольких родов птиц семейства тиранновых:

 Мексиканские мухоеды (; единственный вид — Aechmolophus mexicanus)
 Колумбийские мухоеды ()
 Бурогрудые мухоеды ()
 Ласточковые мухоеды ()
 Хохлатые мухоеды ()
 Украшенные мухоеды ()
 Кокосовые мухоеды (; единственный вид — Nesotriccus ridgwayi)
 Крючкоклювые мухоеды ()
 Венценосные, или королевские мухоеды ()
 Ширококлювые мухоеды ()
 Огненные мухоеды (; единственный вид — Pyrocephalus rubinus)
 Коричневые мухоеды ()
 Плоскоклювые мухоеды ()
 Рыжехвостые мухоеды (; единственный вид — Terenotriccus erythrurus)
 Оливковые мухоеды ()
 Коричневогрудые мухоеды ()

См. также
 Мухоедки, или Мухоеды () — род перепончатокрылых насекомых семейства Crabronidae